Luftheber steht für:
 Hebekissen, ein Druckluftkissen zum Heben von Lasten
 Luftheberpumpe, eine Pumpe zur Förderung von Wasser in Aquarien oder Teichen
 Mammutpumpe, Druckluftheber, auch Gaslift oder Löscherpumpe genannt